Kvalifikace ženské dvouhry na US Open 2019 probíhala před zahájením hlavní soutěže od 19. do 23. srpna 2019 v areálu Národního tenisového centra Billie Jean Kingové.

Kvalifikace se zúčastnilo sto dvacet osm hráček, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo dvacet dva do navazujícího ženské dvouhry, včetně šesti tzv. šťastných poražených.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2019